Ста́лин — фамилия, первоначально — псевдоним.

Персоналии 
 Сталин, Александр Васильевич (Бурдонский; 1941—2017) — советский и российский режиссёр-постановщик, внук Сталина, позже взял фамилию матери.
 Сталин, Иосиф Виссарионович (1878—1953) — советский государственный и военный деятель.
 Сталин, Василий Иосифович (1921—1962) — генерал-лейтенант авиации, сын И. В. Сталина.
 Сталина, Светлана Иосифовна (Аллилуева; 1926—2011) — дочь И. В. Сталина
 Ривас, Сталин (род. 1971) — венесуэльский футболист.
 Санджив Сталин (род. 2001) — индийский футболист.

Топоним 
 Название города Донецк с 1924 по 1929 год.
 Название города Варна с 20 декабря 1949 до 20 октября 1956 года.
 Название румынского города Брашов с 8 сентября 1950 до 24 декабря 1960 года.
 Название албанского города Кучова с 1950 до 1990 года.

Другое 
 «Сталин» — книга Троцкого, двухтомная биография Иосифа Сталина, написанная Львом Троцким в 1938—1940 годах. Второй том не был окончен в связи с убийством автора.
 «Сталин» () — американско-венгерский телефильм об Иосифе Сталине, снятый Иваном Пассером в 1992 году.
 «Сталин» — первый советский линейный ледокол 1937 года выпуска.
 «Сталин» — эскадренный миноносец типа «Орфей».

См. также 
 «» — наименование различной техники, названной в честь Иосифа Сталина.
 М. К. Сталин — индийский политик, мэр Ченнаи в 1996—2002 годах.
 «Товарищ Сталин» — первый советский пароход-лесовоз, построенный на Балтийском заводе в 1927 году. Головное судно серии лесовозов. В 1941 году переоборудован в несамоходное нефтехранилище, списан в 1954 году.
 «Яков, сын Сталина» — кинофильм, военная драма.
 Stalin (газета) — еженедельная газета 25-й смешанной интербригады в Испании, 1936—1938.
 Сталинизм